Поссибилизм может означать:
 Поссибилизм — философский термин.
 Поссибилизм (поссибилисты) — течение вo французском социалистическом движении в конце XIX — начале XX в.
 Поссибилизм — геополитическая концепция, рассматривающая географическую среду как фактор, ограничивающий и изменяющий деятельность людей.